Rozrusznik serca w kardiologii;
 Rozrusznik silnika w motoryzacji